Балешти има више значења:

 Балешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Балешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Балешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Балешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Балешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији